Ciril I, Patriarca de Moscou, primat de l'Església Ortodoxa Russa 
 Ciril de Bulgària (regent), príncep regent de Bulgària (1895 - 1945)
 Ciril de Bulgària (príncep), príncep de Bulgària (1964)
 Ciril de Rússia, gran duc de Rússia
 Ciril (jurista), jurista romà d'Orient 
 Ciril d'Escitòpolis, monjo i escriptor palestí del segle VI
 Ciril de Turaŭ, bisbe i teòleg del segle XII
 Ciril Loukaris, Patriarca d'Alexandria (1602-1620) i de Constantinoble (1620-1637)
 Ciril Rozman i Borsnar, metge català d'origen eslovè (1929)
 Ciril Amorós i Pastor, (Russafa, 1830 - València, 1888), advocat i polític valencià 
 Ciril VI de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (1813-1818)
 Ciril VII de Constantinoble, (1800-1872) patriarca de Constantinoble (1855-1860)
 Ciril de Tessalònica (Tessalònica, segle IX), grec missioner i difusor del cristianisme entre els pobles eslaus junt amb son germà Metodi